Carignan-de-Bordeaux egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2001–2008 Marc Gizard
2008–2020 Jean-François Jamet

Demográfia

Látnivalók 
Saint Martin templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései